Liste der Baudenkmale in Werder steht für:

 Liste der Baudenkmale in Werder (bei Altentreptow), Gemeinde Werder, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Werder (bei Lübz), Gemeinde Werder, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Werder (Havel), Stadt Werder (Havel), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg